Il singolare del BMW Open 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Gustafsson ha battuto in finale 3-6, 6-3, 4-3 Guillermo Pérez Roldán

Teste di serie

  Ivan Lendl (semifinali)
  Goran Ivanišević (semifinali)
  Jonas Svensson (primo turno)
  John McEnroe (primo turno)

 Thomas Muster (primo turno) 
 Michael Stich (primo turno) 
 Guillermo Pérez Roldán (finale) 
 Aleksandr Volkov (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

BMW Open 1991
ATP Tour 1991